Årnes har flere betydninger:

 Årnes (Nes), sogn og administrationscenter i Nes, Akershus.
 Årnes (Åfjord), administrationscenter i Åfjord.
 Årnes (Lyngdal) i Lyngdal.
 Årnes (Surnadal) i Surnadal.
 Årnes (Lenvik) i Lenvik.